Санта-Барбара-де-Каса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Андевало. Занимает площадь 147 км². Население — 1162 человека (на 2010 год). Расстояние — 80 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página Oficial del Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa
 

Муниципалитеты Уэльвы